Rusciori ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Rusciori (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Rusciori (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu